Окропиридзе — грузинская фамилия.
 Окропиридзе, Алексей Давидович (в монашестве Александр; 1824—1907) — епископ Русской православной церкви, епископ Гурийско-Мингрельский.
 Окропиридзе, Лонгиноз Соломонович (в монашестве Леонид; 1860—1921) — епископ Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Грузии.
 Окропиридзе, Матфей Иванович (в монашестве Пирр; 1874—1922) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Алавердский.
 Окропиридзе, Юлия Юрьевна (род. 1989) — украинская бальная танцовщица и тренер.